Ишыглы — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Ишыглы (Губадлинский район) — село в Азербайджане, Губадлинский район.
 Ишыглы (Физулинский район) — село в Азербайджане, Физулинский район.